Росбах:

 Росбах — район города Браунсбедра, в котором в 1757 году состоялась Битва при Росбахе.
 Росбах — коммуна в Австрии.
 Росбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Нойвид.
 Росбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Вестервальд. 
 Росбах — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Росбах (приток Ландвербаха) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия.
 Росбах (приток Нидды) — река в Германии, протекает по земле Гессен.
 Росбах-фор-дер-Хёэ — город в Германии.
 Росбах, Йозеф (1842—1894) — немецкий врач и фармаколог.